Carl Johansson (fotbollsspelare) kan avse:
Carl Johansson (född 1994), spelare i IFK Göteborg
Carl Johansson (född 1998), spelare i Östers IF